Sezonul 1929-1930 al Serie A a fost primul sezon de când s-a fondat această ligă. Titlul a fost câștigat de Ambrosiana.

Echipe 
Următoarele 18 echipe au participat în sezonul 1929-1930:

Clasamentul ligii

Rezultate

Cei mai buni marcatori 
Cei mai buni marcatori ai sezonului

31 goluri
  Giuseppe Meazza (Ambrosiana)

21 goluri
  Rodolfo Volk ||   (Roma)

20 goluri
  Bruno Maini (Bologna)
  Antonio Vojak (Napoli)
17 goluri
 Elvio Banchero   (Genova 1893)
 Giovanni Ferrari   (Alessandria)
 Gino Rossetti   (Torino
 Giovanni Vecchina    (Padova)
16 goluri
 Pietro Serantoni   (Ambrosiana)
15 goluri
 Virgilio Felice Levratto (Genova 1893)
 Mario Magnozzi   (Livorno)
 Raimundo Orsi  (Juventus)

Vezi și 
 Italian version with pictures and info.
 Serie A 1929-30 su rsssf.com
 All results with goalscorers on RSSSF Website.

Referințe 

1929-1930